Als Rißtal werden folgende Täler bezeichnet:

 Tal der Riß, Fluss in Oberschwaben, Baden-Württemberg, der in Rißtissen in die Donau mündet
 Rißtal (Karwendel), Tal des Rißbaches in Tirol und Oberbayern, der in Vorderriß in die Isar mündet